Hodopoei (en grec antic ὁδοποιοί) era el nom que tenien uns oficials públics d'Atenes encarregats del manteniment de les vies i camins.

Se'n parla per primera vegada, encara que no es menciona el nom, en un fragment d'un poeta còmic de l'època de Pèricles, ara atribuït a Cratí d'Atenes. No es coneix rés més d'aquest oficial, excepte que en temps d'Èsquines, les seves funcions van ser assumides per altres funcionaris que gestionaven el Teoricon, però això sembla que només va ser un abús temporal que després es va corregir.

Referències 

Magistratures de l'antiga Grècia